Pamir – pasmo górskie
 Pamir – rzeka w Tadżykistanie i Afganistanie
 Pamir – żaglowiec niemiecki